Die britische Formel-4-Meisterschaft 2019 (offiziell British Formula 4 Championship certified by FIA – powered by Ford EcoBoost 2019) war die fünfte Saison der britischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 30 Rennen, die Meisterschaft fand in Großbritannien statt. Die Saison begann am 6. April und endete am 13. Oktober in Fawkham.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Mygale-Chassis M14-F4, Ford-1,6-Liter-EcoBoost-Turbomotor und Reifen von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 5. Juni 2018 erstmals präsentiert. Es gab zehn Veranstaltungen auf acht Strecken zu je drei Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Rennen in Rockingham durch einen zweiten Lauf in Thruxton ersetzt. Alle Rennen fanden an TOCA-Wochenenden unter anderem mit der British Touring Car Championship (BTCC) statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Für die Teamwertung wurden jeweils zwei Fahrer pro Rennen nominiert.

Beim zweiten Rennen in Dalton-on-Tees wurden nur halbe Punkte vergeben da das Rennen aufgrund strömenden Regens frühzeitig beendet wurde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der britische Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019